Мавзолей Домалак Ана в Южно-Казахстанской области в 165 км от Туркестана, на южном склоне Каратау, в долине р. Балабоген. Сооружен над могилой Нурилы Али Сыланкызы, жены Байдибека Карашулы, в народе известной как Домалак ана. Первоначально отстроен в 1456 году в виде 4-стенного с куполами мавзолея. Позже несколько раз реставрировался. Памятник, поставленный в начале 20 века, имеет круглую форму, с 6 нишами, с куполом над основным сооружением. Вновь отреставрированный в 1957 году мавзолей не сохранился. В 1996 году произведена кладка из белых камней, доставленных из Мангыстау. Высота мавзолея 12 м, восьмиманжетный купол находится на основном сооружении. 

Внутри мавзолея расположено два священных камня, через который может пройти только благочестивый человек. 

Домалак Ана была также известна под именем Нурилла и является одной из легендарных матерей казахского народа, который символизирует материнство и добро. Существует версия, что имя Домалак Ана происходит с персидского и имеет значение "Святая Мать".

Примечания

Литература 
 
 Свод памятников истории и культуры Казахстана. Южно-Казахстанская область, А., 1994; Әбділда Аймак, Домалак ана Keceнeci, А., 1992.

Домалак Ана
Появились в 1456 году
Здания и сооружения, построенные в 1450-е годы